Miejscowości w USA:
 Loma Linda – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Loma Linda – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Loma Linda – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio